Sanatrokes I fou rei de Pàrtia des de vers el 77 aC fins al 69 aC.

Era germà del rei Fraates II.

Sanatrokes va rebre ajut de la tribu escita dels Sarakaukes i es va alçar contra el rei Maukisres o Muaskires, un vell de 90 anys o mes.

Sanatroikes va derrotar el vell Maukisres i a Orodes I. Va associar al govern al seu fill Fraates III.

A la mort del rei saka Maues el va succeir el seu fill Azes II i Sanatrokes el va sotmetre a vassallatge.

Sanatrokes va morir el 69 aC i el seu fill i col·laborador Fraates III va quedar com únic rei.

Reis de Pàrtia